Михаи́л Фёдорович Ивано́в:
 Иванов, Михаил Фёдорович (1871—1935) — советский учёный-животновод, педагог, академик ВАСХНИЛ (1935).
 Иванов, Михаил Фёдорович (1889—1953) — русский музыкант-гитарист, композитор, музыкальный педагог.
 Иванов, Михаил Фёдорович (1912—1988) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Фёдорович (1923 — ?) — советский футболист.
 Иванов, Михаил Фёдорович (1924—2002) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Михаил Фёдорович (1945—2017) — советский и российский физик.